Steinla ist

ein Familienname:
 Moritz Steinla (1791–1858), deutscher Kupferstecher

ein geographischer Name:
 Steinla (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern

Siehe auch:
 Steinlah, Ortsteil der Gemeinde Haverlah
 Steinle